Spitta ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Spitta († 1996), Zahnarzt und Verleger
 Friedrich Spitta (1852–1924), deutscher evangelischer Theologe
 Georg Spitta (1860–1928), preußischer Generalmajor
 Gertrud Spitta (1881–1967), deutsche Malerin
 Hans Spitta (1922–1985), deutscher Kaufmann, Generalkonsul von Paraguay  

 Max Spitta (1842–1902), deutscher Architekt
 Melanie Spitta (1946–2005), deutsche Filmemacherin und Bürgerrechtlerin
 Philipp Spitta (1801–1859), deutscher Komponist, Theologe und Dichter
 Philipp Spitta (Musikwissenschaftler) (1841–1894), deutscher Musikwissenschaftler
 Theodor Spitta (Maler) (1823–1908), deutscher Maler
 Theodor Spitta (1873–1969), deutscher Politiker, Senator und Bürgermeister in Bremen 
 Walter Spitta (1903–1945), deutscher evangelischer Theologe
 Wilkin Spitta (* 1928), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Spitta-Verlag